Чемпіонат Вірменії з футболу 1995—1996 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдруге здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Котайк взяв участь у Кубку кубків 1996—1997 як фіналіст Кубку Вірменії 1995—1996.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 червня 1996

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

1995—1996
Вірменія
Вірменія